La Federation Cup 1970 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata l'8ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 19 nazionali. Il World Group si è giocato al Freiburg Tennis Club di Friburgo in Germania dell'Ovest dal 19 al 24 maggio e la finale ed è stata vinta dall'Australia che ha battuto la Germania dell'Ovest.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Freiburg Tennis Club di Friburgo su campi in terra rossa

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni